Peter Wellmann ist der Name folgender Personen:

* Peter Wellmann (Astronom) (1913–1999), deutscher Astronom und Astrophysiker 
 Peter Wellmann (Politiker) (1943–2014), deutscher Politiker (SPD)
 Peter Wellmann (Physiker) (* 1966), deutscher Physiker